Ragvald kan syfta på:

 Ragvald – ett gammalt nordiskt namn, se Ragnvald
 Ragvald (1774) – en skärgårdsfregatt